Bundestagswahlkreis 191 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis II (2005)
 Bundestagswahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis I (2002)
 Bundestagswahlkreis Konstanz (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Emmendingen – Wolfach (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Calw (1949 bis 1961)